Castello Passerin d'Entrèves – castello presso Châtillon, in Valle d'Aosta
 Castello Passerin d'Entrèves – castello presso Saint-Christophe, in Valle d'Aosta